Молочница — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии. Входит в состав Сосновского сельского поселения.

История 
Основан в начале 1930-х годов как молочно-товарная ферма.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 34 %, русские — 54 %.

Примечания 

Населённые пункты Зубово-Полянского района